Vouneuil est un toponyme utilisé dans le nom des communes suivantes :
 Vouneuil-sous-Biard, commune française de la Vienne ;
 Vouneuil-sur-Vienne, commune française de la Vienne.